Flaga Chińskiej Republiki Ludowej
 Flaga Republiki Chińskiej (Tajwanu)